Астеризам може значити: 
 Астеризам (симбол), симбол у топографији
 Астеризам (астрономија), маркантан скуп небеских тела на небу
 Астеризам (ефекат), ефекат код драгог или полудрагог камења